Lennart Persson kan syfta på:
Lennart Pehrsson (1919–1992), ingenjör och företagsledare
Lennart Persson (justitieråd) (1922–2018)
Lennart Persson (biolog) (född 1948)
Lennart Persson (neurokirurg och inspektor) (född 1950)
Lennart Persson (musikjournalist) (1951–2009)
Lennart Pehrson (född 1953), journalist och författare 
Lennart Persson (programledare) (född 1954)
Lennart Persson (brottare), svensk brottare och medaljör vid Nordiska mästerskapen